Jinfengopteryx est un genre éteint de dinosaures théropodes du groupe Maniraptora. Ce dinosaure à plumes a été découvert dans la province de Hebei, en Chine. Le membre de Qiatou, l'unité lithostratigraphique de la formation d'Huajiying dans lequel les fossiles ont été recueillis, est d'âge incertain, mais pourrait être corrélé avec le début de la formation d'Yixian plus connue et datée du Crétacé inférieur. Ce dinosaure serait peut-être ainsi âgé d'environ  d'années.

Description 

Jinfengopteryx n'est connu que par un seul spécimen, répertorié sous le numéro CAGS-IG-04-0801, constitué d'un squelette articulé presque complet mesurant  de long. Il a été conservé avec de nombreuses empreintes de pennes, mais il lui manque sur ses pattes arrière les plumes servant au vol, présentes chez les dinosaures apparentés tels que Pedopenna ou Anchiornis. Plusieurs petites structures ovales jaune rougeâtre ont été également préservées avec ce spécimen, probablement des graines que le dinosaure avait mangées avant de mourir. Le régime alimentaire est incertain : malgré le fait d'être un théropode, ce genre aurait pu être un herbivore.

Classification 

Les auteurs de la description originale ont considéré Jinfengopteryx comme le membre le plus basal des Avialae, et un membre de la famille des Archaeopterygidae. Dans une suite parue en 2007, ils ont comparé Jinfengopteryx et Archaeopteryx, en maintenant sa classification parmi les archaeopterygidés, sans fournir d'analyse phylogénétique. Cependant, Luis M. Chiappe a souligné que Jingengopteryx semble avoir plus de caractères communs avec les troodontidés, comme une griffe élargie sur son deuxième orteil court, et de nombreux scientifiques soupçonnent qu'il pourrait appartenir à ce groupe. En 2006, Xu et Norell également suggéré que Jinfengopteryx était un troodontidé, d'après la structure générale de son corps et les caractéristiques des dents. Dans une analyse de 2007 concernant les relations entre les troodontidés, les dromaeosauridés, et les oiseaux primitifs, Turner et ses collègues ont également trouvé que Jinfengopteryx était un troodontidé, en notant qu'il est le premier spécimen de ce groupe avec des preuves de conservation de plumes.

En 2012, Turner et ses collègues ont défini une nouvelle sous-famille appelée Jinfengopteryginae. Les caractères uniques de cette sous-famille comprennent une grande fenêtre antéorbitaire et un os jugal bifurqué. Le spécimen IGM 100/1126 est le plus proche parent de Jinfengopteryx au sein du groupe. Le cladogramme suivant est issu de l'analyse phylogénétique de ces auteurs.

Voir aussi 
 Liste de dinosaures

Liens externes

Notes et références

Notes

Références taxonomiques 
 .

Références 

Genre de cœlurosauriens non aviens (nom scientifique)
Troodontidae
Dinosaure du Crétacé
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2005